Thieux (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Thieux (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia